Foluwashola ("Shola") Ameobi (Zaria, 12 oktober 1981) is een Nigeriaanse voetballer die bij voorkeur als aanvaller speelt. Zijn jongere broer Sammy is ook betaald voetballer.

Clubstatistieken

Erelijst
 Newcastle United
'''Kampioen Championship
2009/10

Zie ook
Lijst van spelers van Newcastle United FC
Lijst van spelers van Stoke City FC

Ameobi, Shola
Ameobi, Shola